Ла-Ронд () — термін, що має такі значення:

Ла-Ронд — річка на острові Домініка.

Ла-Ронд — парк атракціонів у Монреалі.

Ла-Ронд — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта.
 Ла-Ронд — колишній муніципалітет у департаменті Де-Севр, зараз приєднаний до спільноти комун Ла-Форе-сюр-Севр.